Bodirsky ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Bodirsky, deutscher Volkswirt
 Gustav Bodirsky (1864–1934), österreichischer Politiker (Deutschradikale Partei), Rechtsanwalt und Herausgeber